El Príncipe Crato de Hohenlohe-Langenburg (; 25 de junio de 1935 - 16 de marzo de 2004) fue el hijo mayor del Príncipe Godofredo de Hohenlohe-Langenburg. Fue el Príncipe titular de Hohenlohe-Langenburg desde 1960 hasta su muerte.

Primeros años 
Crato nació en Schwäbisch Hall, Alemania, el primer hijo del príncipe Godofredo de Hohenlohe-Langenburg (1897-1960) (hijo del príncipe Ernesto II de Hohenlohe-Langenburg y la princesa Alejandra de Sajonia-Coburgo-Gotha) y su esposa, la Princesa Margarita de Grecia y Dinamarca (1905-1981) (hija del Príncipe Andrés de Grecia y Dinamarca y la Princesa Alicia de Battenberg), y así era un sobrino del Duque Felipe de Edinburgo. A través de ambos padres era un descendiente de la reina Victoria y del zar Nicolás I; y a través de su madre era descendiente de Cristián IX de Dinamarca.

Matrimonio e hijos 
Crato contrajo matrimonio el 5 de junio de 1965 en Langenburg con la Princesa Carlota de Croÿ (n. 31 de diciembre de 1938), hija mayor del Príncipe Alejandro de Croÿ y su esposa, Anne Elspeth Campbell. Se divorciaron el 26 de mayo de 1990 en Crailsheim.

Tuvieron tres hijos:
Princesa Cecilia de Hohenlohe-Langenburg (n. 16 de diciembre de 1967), desposó al Conde Cyril Amédée de Commarque el 6 de junio de 1998; sin descendencia.  Commarque es el nieto de la Princesa María Clotilde Bonaparte. Se divorciaron en 2008. Ella desposó entonces a Ajoy Mani el 5 de agosto de 2015.
Príncipe Felipe de Hohenlohe-Langenburg (n. 20 de enero de 1970), desposó a Saskia Lita Binder el 6 de septiembre de 2003, en Langenburg, Alemania, y tiene descendencia:
 Max Leopold Ernst Kraft Peter, Príncipe Heredero de Hohenlohe-Langenburg (n. 22 de marzo de 2005 en Múnich)
 Príncipe Gustav Philipp Friedrich Alexander de Hohenlohe-Langenburg (n. 28 de enero de 2007 en Bad Mergentheim)
 Princesa Marita Saskia Friedelinde Charlotte de Hohenlohe-Langenburg (n. 23 de noviembre de 2010)
Princesa Xenia de Hohenlohe-Langenburg (n. 8 de julio de 1972), desposó a Max Soltmann el 13 de agosto de 2005, con descendencia:
 Ferdinand Gabriel Kraft Soltmann (n. 5 de noviembre de 2005 en Bad Mergentheim, Alemania)
 Louisa Marei Charlotte Soltmann (n. 6 de abril de 2008 en Bad Mergentheim, Alemania)

Él contrajo matrimonio por segunda vez con Irma Pospesch (n. 1946) el 22 de mayo de 1992, en Graz, Austria.

Príncipe de Hohenlohe-Langenburg
A la muerte de su padre en 1960, Crato se convirtió en el Príncipe titular de Hohenlohe-Langenburg.  A la muerte de Crato en 2004, a la edad de 68 años, el título fue heredado por su hijo Felipe.

Títulos y estilos 
25 de junio de 1935 - 11 de mayo de 1960: Su Alteza Serenísima Príncipe Crato de Hohenlohe-Langenburg
11 de mayo de 1960 - 16 de marzo de 2004: Su Alteza Serenísima El Príncipe de Hohenlohe-Langenburg

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
thePeerage.com — Kraft Alexander Ernst Ludwig Georg Emich IX Fürst zu Hohenlohe-Langenburg
Genealogics — Leo van de Pas — Kraft, 9.Fürst zu Hohenlohe-Langenburg
Queen Victoria's Descendants, New York, 1987, Eilers, Marlene A., Reference: 197
The Royal House of Stuart, London, 1969, 1971, 1976, Addington, A. C., Reference: I 185
Genealogisches Handbuch des Adels, Fürstliche Häuser, Reference: 2004 167

Casa de Hohenlohe-Langenburg
Príncipes de Hohenlohe-Langenburg